Гран-прі Італії 2017 (офіційно Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2017) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 3 серпня  на Автодромі Монца в Монца, Італія. Це тринадцятий етап чемпіонату світу, вісімдесят сьоме Гран-прі Італії і шістдесят восьме в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 – Макс Ферстаппен отримав штраф в двадцять позицій за заміну елементів двигуна.
 – Данієль Ріккардо отримав штраф в двадцять позицій за заміну елементів двигуна і п'ять позицій за заміну коробки передач.
 – Стоффель Вандорн отримав штраф в двадцять п'ять позицій за заміну елементів двигуна.
 – Серхіо Перес отримав штраф в п'ять позицій за заміну коробки передач.
 – Ніко Гюлькенберг отримав штраф в десять позицій за заміну елементів двигуна.
 – Фернандо Алонсо отримав штраф в тридцять п'ять позицій за заміну елементів двигуна.
 – Карлос Сайнс (молодший) отримав штраф в десять позицій за заміну елементів двигуна.
 – Джоліон Палмер отримав штраф в п'ятнадцять позицій за заміну елементів двигуна.
 – Ромен Грожан не зміг показати час в межах 107% від кращого часу в Q1. Проте стюарди дозволили йому взяти участь у перегонах. Також він отримав штраф в п'ять позицій за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки 
 – Фернандо Алонсо та Маркус Ерікссон не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Італії
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Вересень 2017
2017 в Італії